A Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha é uma tradicional escola técnica gaúcha, situada na cidade de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Seu nome é uma homenagem ao ex-deputado e Secretário da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Liberato Salzano Vieira da Cunha.

A Fundação Liberato possui uma estrutura voltada à educação profissional de nível técnico com cerca de três mil alunos matriculados, provenientes de mais de 50 municípios do Rio Grande do Sul, entre eles Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia do Sul, Canoas, Estância Velha, Campo Bom, Portão, Sapiranga, Dois Irmãos, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Feliz, Montenegro, Ivoti, Capela de Santana, Pareci Novo, Vale Real, entre outros.

Cursos 
A Fundação Liberato oferece cursos técnicos de nível médio na forma integrada e subsequente, nos termos do Art. 4° do Decreto N° 5154 de de 23 de julho de 2004. Além disso, desde 2014 a Liberato oferece também o curso de Especialização Técnica em Automação e Controle.

Cursos integrados ao ensino médio 
São os cursos diurnos, com seriação anual, articulados junto ao ensino médio, dirigidos aos alunos provenientes do ensino fundamental. Têm duração de quatro anos – com carga horária média de 1000 horas cada ano, totalizando 4000 horas, em média, nesta etapa – mais o estágio supervisionada na empresa – com duração mínima de 720 horas. Seguindo o Parecer N° 39 do Conselho Nacional de Educação, a Fundação Liberato não oferece o diploma separado de ensino médio aos alunos que optarem por realizar o curso integrado, mesmo que o estudante tenha concluído o quarto ano de formação e reste apenas a etapa do estágio obrigatório. Isso se dá pelo entendimento, por parte do CNE, no referido parecer, de que o curso integrado tem, na concepção do seu currículo, a integração dos dois cursos (médio e técnico), sendo eles indissociáveis, inclusive na conferência do diploma. 

Ao todo, são oferecidos 4 cursos técnicos nessa modalidade.

Curso Técnico em Química 
Foi o primeiro curso oferecido pela Fundação Liberato, ainda como curso de Química Industrial, na data de fundação da escola, em 1967.. Seu currículo visa desenvolver nos alunos competências profissionais e pessoais necessárias à operação, monitoramento e controle analítico de processos industriais, à prestação de serviços de assistência técnica nas áreas industrial e comercial, ao controle de qualidade de insumos e produtos e ao desenvolvimento de projetos de pesquisa em diferentes tecnologias de produção, fundamentados nos princípios de gestão e preservação ambiental.

Curso Técnico em Eletrotécnica 
Segundo curso mais antigo da Fundação, em operação desde 1970, tem como objetivo capacitar o aluno a realizar instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais, projetos de baixa e alta tensão, luminotécnica, automação e seus processos, pneumática, controladores lógicos programáveis, sensores, atuadores, geradores, transformadores, motores, eletrônica industrial, informática, painéis de comando, bobinagem, instrumentos de medidas elétricas, softwares de representação gráfica, simuladores e eficiência energética.

Curso Técnico em Mecânica 
Curso que tem como objetivo objetivo capacitar o aluno a coordenar grupos de trabalho, efetuar planejamento e controle de produção, elaborar projetos mecânicos, realizar o controle de qualidade, coordenar e atuar na área de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de sistemas mecânicos. Uma curiosidade do Curso Técnico em Mecânica é que suas primeiras máquinas (algumas ainda em operação), são oriundos de países do leste europeu, como a Tchecoslováquia. Isso ocorreu devido ao superávit comercial que o país possuía à época com esses países, convertido em maquinário para a escola recém fundada.

Curso Técnico em Eletrônica 
Dentre os cursos diurnos da Liberato, é o mais novo. Seu currículo visa à fundamentação necessária para a compreensão dos sistemas eletroeletrônicos e de controle no todo e em partes funcionais, permitindo a utilização plena dos instrumentos de observação e medição característicos, a elaboração de programas aplicativos em computadores, microprocessadores e microcontroladores, usando as linguagens compatíveis, assim como o desenvolvimento teórico, montagem e teste de protótipos, segundo critérios de projetos previamente definidos.

Cursos subsequentes 
São cursos de educação profissional noturnos, de seriação semestral, dirigidos a alunos que já possuem o ensino médio e que desejam obter formação técnica. Têm duração de cinco semestres, mais 720 horas de estágio. Ao todo, são oferecidos oito cursos noturnos: os quatro já oferecidos na modalidade integrada mais quatro cursos oferecidos exclusivamente na modalidade subsequente. São eles:
 Segurança do Trabalho;
 Manutenção Automotiva;
 Design de Interiores;
 Informática para Internet.

Curso de Especialização Técnica 
A partir de março de 2014, a Liberato passou a oferecer o Curso de Especialização Técnica em Automação e Controle, destinado a estudantes que já tenham concluído formação técnica no eixo tecnológico Controle de Processos, conforme catálogo nacional do Ministério da Educação, como, por exemplo, nas áreas de Química, Eletrotécnica, Mecânica e Eletrônica. O principal objetivo do curso é tornar profissionais técnicos já formados em outras áreas específicas, também especialistas em Automação e Controle.

O curso tem duração total de 360 horas, dividas em dois semestres.

Infraestrutura 
Além das salas de aula convencionais, a Fundação Liberato conta ainda com salas de apoio pedagógico (salas de desenho, sala de vídeo, salas de estudo), serviço de recursos tecnológicos de educação (reprografia e audiovisual), biblioteca, laboratórios e oficinas próprios para cada curso, além de um módulo desportivo-cultural e um ginásio. Os alunos da instituição que desejam executar um projeto de pesquisa, podem utilizar seus laboratórios que, em certos horários, estão livres para uso.

Pesquisa 
A Fundação Liberato é reconhecida pelo uso do método científico como ferramenta de ensino, estimulando os estudantes a elaborarem um projeto de pesquisa durante cada um dos quatro anos que compreendem a formação nos cursos técnicos diurnos integrados. Dessa forma, a escola entende o aluno como um "aluno pesquisador", objetivando desenvolver, através da formação, a capacidade de utilizar dos princípios científicos cotidianamente. Ao longo dos anos, os resultados da adoção de tal prática fizeram com que a Fundação passasse a ser reconhecida como instituição de pesquisa, e não somente de ensino profissional, conforme fora concebida em sua criação.

A formalização desse reconhecimento e consolidação do uso método científico no ensino se deu através da alteração do estatuto da instituição, em 2014. A alteração modificou o texto original, de 1971, que estabelecia, entre os objetivos da Fundação, que a formação visava "o preparo do indivíduo para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhe permitam vencer as dificuldades do meio, mercê de um trabalho especializado e produtivo". O novo texto enfatiza o caráter científico, tecnológico e de inovação da instituição. As principais alterações nesse sentido aconteceram nas alíneas a) e g) do artigo 3°, que trata dos objetivos da Fundação.g) realizar atividades de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico, especialmente por meio da experimentação com materiais, com máquinas e com processos de fabricação, buscando fomentar o conhecimento técnico e tecnológico que viabilizem a geração,o aprimoramento, o desenvolvimento e a fabricação de produtos, sistemas, serviços e processos inovadores;Essa alteração fez com que a Fundação Liberato passasse a se enquadrar na definição de Instituição Científica e Tecnológica do Estado do Rio Grande do Sul – ICT/RS, mais uma vez consolidando-a como referência em pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul.

Em 2015, o Ministério da Educação elaborou o Mapa da Inovação e Criatividade na Educação Básica, que teve como finalidade identificar e conhecer iniciativas inovadoras e criativas na educação básica, analisando como essas elas podem contribuir para a melhora da educação básica no país. A Fundação Liberato foi uma das instituições incluídas no mapa.

Feiras de Ciência 
Diante da pujante produção científica dos alunos da escola, em 1977, o professor Alberto Dal Molin Filho propôs a criação de uma feira de ciências organizada pela Fundação, com a finalidade de expor à comunidade os projetos desenvolvidos em sala de aula. No ano seguinte, em 1978, foi então realizada a 1ª FEICIT – Feira de Ciência e Tecnologia, que deu início à tradição da escola na organização de feiras de ciências.

FEICIT - Feira Interna de Ciência e Tecnologia 
Tendo sido a primeira feira de ciências organizada pela Liberato, a FEICIT é realizada anualmente e dela participam exclusivamente alunos regularmente matriculados na Fundação Liberato. A feira tem como objetivo apresentar à comunidade a produção de trabalhos científicos e/ou de investigação dos alunos da Instituição. Em 2018, a FECIT apresentou um total de 120 projetos.

A FEICIT é filiada a MOSTRATEC, isso significa que os projetos premiados na feira são credenciados para a MOSTRATEC e representam a Fundação Liberato na feira internacional.

MOSTRATEC - Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia 

Em 1985 a FEICIT passou a aceitar projetos de todo o estado, alterando seu nome para MOSTRATEC. Sob o novo nome, a feira expandiu-se cada vez mais:

 Em 1993 a MOSTRATEC assumiu caráter nacional, passando a aceitar projetos de escola técnicas de todo o país;
 Em 1994 a feira assumiu caráter internacional, projetando-se como um dos principais eventos educacionais do país. O nome da feira foi alterado para Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, mantendo-se, entretanto, o acrônimo já consagrado;
 Em 2009 a feira deixou as dependências da Fundação Liberato e passou a ser realizada no Centro de Eventos e Negócios FENAC, ainda dentro dos limites territoriais de Novo Hamburgo, cidade em que a Fundação Liberato está situada. A feira, entretanto, nunca deixou se ser organizada pela Fundação Liberato.

Atualmente, a MOSTRATEC conta com a participação de 640 projetos de pesquisa, do Brasil e de vários países, além de eventos paralelos como: SIET- Seminário Internacional de Educação tecnológica, Festival Maker de Robótica e atividades esportivas e culturais. As premiações da MOSTRATEC são dividias, essencialmente, em 3 categorias:

 Credenciamento a feiras científicas e tecnológicas nacionais e internacionais.
 Prêmios de Tecnologia, em que instituições públicas e privadas oferecem prêmios em diferentes áreas, conforme critério de cada instituição, o que promove integração entre as instituições de pesquisa e o meio empresarial.
 Bolsas de estudo em tradicionais instituições de ensino da região, como Unisinos, Feevale e UniRitter.

Rede de ensino 
De acordo com o Catálogo de Escolas do INEP, a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha é de categoria administrativa pública e dependência administrativa estadual. Ainda, pela Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, a escola não pertence à rede particular de ensino, e sim, à estadual.

Ligações externas
Link para o site da escola

Liberato
Liberato
Educação em Novo Hamburgo